Želetice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Želetice – comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Želetice – comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale